Indochine (film), een Franse film uit 1992.
 Indochine (band), een Franse rockgroep.